Марк Порций Катон (; * ок. 69 пр.н.е.; † 42 пр.н.е.) е син на Катон Млади и първата му съпруга Атилия. Брат е на Порция Катона, която се омъжва първо за Марк Калпурний Бибул (консул с Юлий Цезар през 59 пр.н.е.), последно омъжена за техния полу-братовчед по майчина линия Марк Юний Брут.

Марк Катон участва в битката при Тапс в Африка. През 46 г. пр.н.е. баща му Катон Млади, разбирайки че по-нанатъшна борба с Цезар в Африка е безсмислена, се самоубива. Юлий Цезар прощава на младия му син и го пуска да си отиде.

Катон взема страната на братовчед си Брут и Гай Касий Лонгин в заговора против Цезар. Той напуска Рим и бяга в Гърция.

Катон загива във втората битка при Филипи през 42 пр.н.е.

Литература 
 Franz Miltner: Porcius 13. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band XXII,1, Stuttgart 1953, Sp. 166 f.

Източници 

Родени през 1 век пр.н.е.
Починали през 42 година пр.н.е.
Убийци на Цезар
Римляни
Порции